Сульфид германия — бинарное неорганическое соединение металла германия и серы:

 Сульфид германия(II) 
 Сульфид германия(IV)